Biografies:
 El neuròleg francès Joseph Babiński (1857-1932)
 Medicina:
 El signe de Babinski o reflex plantar.
 La síndrome de Babinski-Fröhlich o distròfia adiposogenital.
 La síndrome de Babinski-Nageotte, un tipus d'hemiplegia bulbar.